Kenmore ist der Name verschiedener Ortschaften:

In Großbritannien
 Kenmore (Perthshire), ein Ort in Perthshire 
 Kenmore, ein Ort am Loch Torridon in den Highlands

In den Vereinigten Staaten
 Kenmore (New York)
 Kenmore (Ohio)
 Kenmore (Washington)
 Kenmore (Virginia) Landsitz in Fredericksburg

In Australien
 Kenmore (Queensland)

In Kanada
 Kenmore (Ottawa), (Ontario)

Kenmore bezeichnet die folgenden Unternehmen:
 Kenmore Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:
 Kenmore (Richmond, Massachusetts), NRHP-ID: 96000326
 Kenmore (Fredericksburg, Virginia), NRHP-ID: 69000325
 Kenmore (Spotsylvania, Virginia), NRHP-ID: 93000569